Grootorige vliegende slaapmuis
 Zenkers vliegende slaapmuis